A Vida é um Circo, Charlie Brown (Life is a Circus, Charlie Brown, titulo original) é o vigésimo especial de animação do horário nobre baseado na popular história em quadrinhos de Peanuts , de Charles M. Schulz . O especial foi originalmente transmitido na rede CBS no dia 24 de outubro de 1980. E no ano seguinte, ganhou um prêmio Emmy de Melhor Programa de Animação.

Sinopse 
Quando um circo chega na cidade, Snoopy acorda e vai lá depois de ouvir a música. Quando chega, ele observa três poodles em treinamento e se apaixona por uma poodle branca chamada Fifi. Ele a segue até a entrada da tenda (completamente apaixonado), e conhece Polly, uma jovem treinadora de poodles, que puxa Snoopy para dentro da tenda.  

No dia seguinte, Paty Pimentinha liga para Charlie Brown contando que sua escola deu a todos os alunos o dia de folga para ver o circo. Charlie Brown diz que sua escola também será fechada, e eles decidem ir ao circo juntos. Durante a apresentação dos poodles, as crianças notam Snoopy atuando de forma atrapalhada. Embora as crianças tenham apreciado o show e Snoopy ter amado sua primeira apresentação (principalmente por ficar mais perto de Fifi), Charlie Brown acha estranho e não concorda com a nova carreira de Snoopy mas acredita que ele vai se cansar e voltar para casa. Naquela noite, Charlie Brown fica preocupado e volta para o circo no exato momento em as coisas estavam sendo guardadas e vê Snoopy entrando em uma gaiola e em seguida indo embora. Assim começa a nova vida de Snoopy como cão de circo.

Dubladores 
 Michael Mandy - Charlie Brown 
 Brent Hauer - Patricia "Peppermint Patty" Reichardt 
 Casey Carlson - Polly 
 Earl "Rocky" Reilly - Linus van Pelt 
 Kristen Fullerton - Lucy van Pelt 
 Shannon Cohn - Marcie 
 Christopher Donohoe - Schroeder 
 Bill Melendez - Snoopy

Ligações externas 
 

Programas de televisão premiados com o Emmy
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1980
Filmes dos Estados Unidos
Filmes sobre circos
Séries da CBS
Programas de televisão em língua inglesa